Kannenberg steht für

 Kannenberg (Iden), ein Ortsteil der Gemeinde Iden (Altmark), Sachsen-Anhalt
 Kania (Chociwel), der deutsche Name dieses polnischen Dorfes in der Woiwodschaft Westpommern (Kannenberg, Kreis Saatzig (Stargard)/Pommern)

Kannenberg ist der Familienname von:
 Kannenberg (Adelsgeschlecht)

 Anette Kannenberg, Künstlername Nedde (* 1974), deutsche Illustratorin und Autorin
 Arthur Kannenberg (1896–1963), Hausintendant Adolf Hitlers
 Bernd Kannenberg (1942–2021), deutscher Leichtathlet und Olympiasieger
 Christoph von Kannenberg (1615–1673), preußischer General
 Friedrich Wilhelm von Kannenberg (1693–1762), Chef des Dragoner-Regiments 4, Oberhofmeister der Königin Elisabeth Christine, Erbmarschall des Fürstentums Minden
 Heinrich Kannenberg (1887–1966), deutscher Moorforscher, Kulturtechniker und Grünlandwissenschaftler
 Kurt Kannenberg gründete 1923 die Fahrzeugfabrik Kannenberg
 Lothar Kannenberg (* 1957), deutscher Boxer und Bootcamp-Leiter